Musca est un gestionnaire de fenêtre libre fonctionnant au-dessus du système X Window sur les machines de type UNIX. Très léger, il fonctionne en mode mosaïque (appelé mode tiling) ou flottant, avec des fonctionnalités inspirées de ratpoison et dwm.

Fonctionnalités 
Musca est entièrement contrôlable au clavier, et de nombreuses opérations ne peuvent se faire que par ce moyen. La souris n'est pas nécessaire pour l'utilisation de Musca lui-même (d'autres applications peuvent elles la nécessiter).

Contrairement à beaucoup d'autres gestionnaires de fenêtre de type tiling, Musca n'affiche pas toutes les fenêtres à l'écran. L'écran est divisé en cadres (plus communément appelés frames), et chaque fenêtre se place dans un de ces cadres. S'il y a plus de fenêtres que de cadres, toutes n'apparaîtront pas. L'utilisateur peut alors passer à la fenêtre suivante (« cachée ») via la commande . La gestion des cadres est manuelle. Cela signifie que l'utilisateur doit lui-même découper son écran en plusieurs cadres à l'aide de raccourcis clavier. Musca ne le fait pas de manière automatique, au contraire d'autres gestionnaires de fenêtres tel awesome.

Musca gère les groupes, équivalents des bureaux virtuels. Un groupe peut être ajouté ou supprimé à chaud (sans relancer Musca). Chaque groupe dispose de sa propre disposition de cadres. Une fenêtre s'ouvrira dans le groupe actuellement utilisé, mais peut ensuite être déplacée vers un autre groupe.

Pour lancer une application, Musca utilise le raccourcis clavier , qui lance dmenu. Musca ne dispose ni de barre de statut ni de menu. La décoration des fenêtres consiste en une simple bordure (il n'y a pas par exemple de barre avec une croix pour quitter la fenêtre). Quitter une fenêtre se fait au moyen du raccourcis clavier .

Musca peut recevoir des commandes une fois lancé grâce au raccourcis clavier  qui lance dmenu. Ces commandes permettent entre autres de découper l'écran en deux cadres (verticalement ou horizontalement), de créer un nouveau groupe, d'activer ou désactiver les bordures ou encore de configurer un raccourcis clavier.

La configuration se fait au moyen d'un simple fichier texte .musca_start contenant une suite de commande lue par Musca lors de son démarrage.

Voir aussi 
 Ratpoison
 Dwm

Liens externes 
  page sur le wiki d'Archlinux
  site officiel
  site de développement

Gestionnaire de fenêtres libre pour X Window
Logiciel pour Linux